Callum ist ein männlicher Vorname sowie ein Familienname. Es handelt sich um eine Variante des irischen Namens Colm, der sich von Columba „Taube“ ableitet.

Namensträger

Vorname 
 Callum Blue (* 1977), englischer Schauspieler
 Callum Hemming (* 1999), englischer Badmintonspieler
 Callum Ilott (* 1998), britischer Rennfahrer
 Callum MacLeod (* 1988), britischer Rennfahrer
 Callum McDougall, Filmproduzent
 Callum McGregor (* 1993), schottischer Fußballspieler
 Callum Keith Rennie (* 1960), kanadischer Schauspieler
 Callum Skinner (* 1992), schottischer Bahnradsportler
 Callum Turner (* 1990), britischer Schauspieler

Familienname 
 Ian Callum (* 1954), britischer Automobildesigner

Siehe auch 
 Malcolm (Name), männlicher Vorname, der auf gäl. maol-Columb „Diener/Schüler des Columba“ zurückgeht
 Gillie Callum, schottischer Solo-Schwerttanz
 MacCallum
 McCallum

Einzelnachweise 

Männlicher Vorname
Familienname
Englischer Personenname